Forest of Dean (district), een district in Engeland
 Forest of Dean (regio), een historische, culturele en geografische regio in Engeland